Valdemar Ferreira Valente Júnior (Salvador, ) é um poeta, compositor e pesquisador de música popular brasileiro.

Escreveu textos biográficos de intérpretes do samba, como Geraldo Pereira: que samba bom! e O samba foi minha glória: vida e obra de Wilson Batista, este finalizada em 2011.

Compôs em 1979. juntamente com Anete Vargas, a trilha sonora A Revolta dos Urubus, para uma peça infantil  apresentada no Teatro do ICBA. Também como compositor, sua parceria mais profícua foi com Nélio Torres.

Naturais de Salvador
Pesquisadores do Brasil
Compositores da Bahia
Poetas da Bahia